Агава прицветниковая () — суккулент, вид рода  семейства . Родина Мексика.

Ботаническое описание 
Розетка пауковидная, около 50 см высотой. Внешне напоминает Агаву Вильморена (), но по сравнению с ней имеет более компактные размеры. Листья узкие, у основания 3—5 см шириной, линейные, мечевидные, мясистые, вогнутые, к концу постепенно сужаются, заостренные, имеют тенденцию к скручиванию, желтовато-зеленые, голые, без зубцов. В сравнение с остальными агавами этот вид имеет более мягкие и эластичные листья.

Природный ареал 
Эндемик, произрастает в относительно небольшом районе горной системы Сьерра-Мадре Восточная в Мексике. Встречается в интервале высот 900—1700 метров.

Примечания

Литература 
 Thomas Heller: Agaven. S. 66 f. Münster 2003. ISBN 3-931587-89-4.
 J. Thiede: Agave: In: Urs Eggli (Herausgeber): Sukkulentenlexikon. Einkeimblättrige Pflanzen (Monocotyledonen). S. 17, Eugen Ulmer 2001.

прицветниковая
Флора Центральной Америки
Флора Мексики
Суккуленты